В 1795 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 7 апреля — во Франции Государственным декретом введены основы будущей Метрической системы мер.
 30 ноября Джозеф Брама запатентовал гидравлический пресс.
 Гаусс впервые предложил метод наименьших квадратов.

Печатные труды 
 А. В. Суворовым написана книга «Наука побеждать», где собраны его мысли и обобщения, относящиеся к военному делу.
 Вышло в свет «Введение к Гомеру» () немецкого учёного Ф. А. Вольфа, положившее начало гомеровскому вопросу и критическому подходу в антиковедении.
 «Элементарный курс общей химии» Л. Бруньятелли

Родились 
 1 апреля — Карл Антонович Мейер, русский систематик-ботаник.
 18 апреля — Василий Тимофеевич Плаксин, русский писатель, историк литературы, литературный критик и педагог; статский советник (ум. 1869).
 22 июня — Жозеф Бьенеме Каванту, французский химик и фармацевт, один из основателей химии алкалоидов.
 Каведони — итальянский археолог и нумизмат.
 Куросава Окинамаро — японский языковед, поэт, мыслитель течения кокугаку.

Скончались 
 24 июня — Уильям Смелли, шотландский историк, составитель и главный редактор первого издания «Британники» (род. 1740).
 7 июля — Христиан Готтлиб Кратценштейн, врач, механик и физик (род. 1723).
 20 [31] июля — Шелихов Григорий Иванович (род. 1747), русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелеховых, основатель первых русских поселений в Америке.
 8 декабря — Джованни Казанова, итальянский художник и археолог (род. 1732).

См. также

Примечания